Jos Hermans (beeldhouwer) (1930), een Nederlandse beeldhouwer, schilder en glazenier
 Jos Hermans (muzikant) (1948), zanger van de groep Katastroof
 Jos Hermans (handschriftkundige) (1949-2007), een Nederlands boekwetenschapper en handschriftkundige
 Jos Hermans (rallycoureur) (1963-2014), Belgisch rallycoureur